Корогодин — русская фамилия. Известные носители:
 Корогодин, Владимир Иванович (1929–2005) — российский и советский биолог.
 Корогодин, Иван Иванович (1919–2003) — Полковник Советской Армии, Герой Советского Союза.
 Корогодин, Иван Иванович (1957–2006) — пилот самолёта, потерпевшего катастрофу под Донецком 22 августа 2006 года.
 Корогодин, Сергей — лидер банды, орудовавшей в Ростовской области в конце 1990-х годов.